Puchar Czarnogóry w piłce nożnej (, serb. cyr. Куп Црне Горе у фудбалу) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Czarnogórze. Organizowane co sezon przez Czarnogórski Związek Piłki Nożnej (FSCG) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Pierwszej lidze piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
W sezonie 2006/07 rozpoczęły się pierwsze oficjalne rozgrywki o Puchar Czarnogóry. Zwyciężył klub Rudar Pljevlja. Wcześniej w latach 1945–1992 rozgrywany Puchar Republiki Ludowej Czarnogóry / Socjalistycznej Republiki Czarnogóry, która znajdowała się w składzie SFR Jugosławii. Od 1992 do 2006 kraj razem z Serbią tworzył wspólne państwo FR Jugosławię / Serbię i Czarnogórę, a w tym czasie odbywały się rozgrywki Pucharu Republiki Czarnogóry. Od sezonu 2006/07 rozgrywany był w 5 rundach Puchar niepodległej Czarnogóry. W sezonie 2019/20 rozgrywki zostały zawieszone z powodu pandemii COVID-19 i potem już nie dokończone.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 16 klubów występujących w Mistrzostwach Czarnogóry. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału grane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2021/22 rozgrywki składają się z 4 etapów: 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na stadionie narodowym Pod Goricom w Podgoricy.

Zwycięzcy i finaliści 
 Nieoficjalne:
 SFR Jugosławii (1945–1992)

 FR Jugosławii (1992–2003) / Serbia i Czarnogóra (2003–2006)

 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Czarnogóry na podium oficjalnie stawało w sumie 11 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Rudar Pljevlja, który zdobył 4 Puchary.

Klasyfikacja według miast

Zobacz też 
 Prva crnogorska fudbalska liga
 Superpuchar Czarnogóry

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Czarnogóry w bazie League321 

!